Tre navi della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Benbow:

  – vascello da 74 cannoni varato nel 1813 e radiato nel 1859
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Admiral varata nel 1885 e radiata nel 1909
  – nave da battaglia dreadnought della classe Iron Duke varata nel 1913 e radiata nel 1931